Эверарди:

 Эверарди, Жоржетта (1831—1887) — певица, педагог.
 Эверарди, Камилло (1825—1899) — певец, педагог.